Municipio de Alpena puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Alpena (condado de Jerauld, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Jerauld.
 Municipio de Alpena (condado de Alpena, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Alpena.